

Село:
 Співаківка — Луганська область, Щастинський район.
 Співаківка — Харківська область, Ізюмський район.